Пуенте Нуево има више значења:

 Пуенте Нуево, Ехипто (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пуенте Нуево (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуенте Нуево, Ринкон Чикито (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуенте Нуево (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуенте Нуево, Ел Пуенте Мата Пулгас (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику